De Serie A 1993/94 was het 91ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 63ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 29 augustus 1993 en eindigde op 1 mei 1994. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 741 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,42 doelpunt per wedstrijd. AC Milan werd kampioen.

Eindstand 
1. Inter won dit seizoen de UEFA Cup en is daardoor als titelverdediger geplaatst voor de UEFA Cup 1994/95.

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1993/94 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach Fabio Capello voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
Serie B 1993/94
Coppa Italia 1993/94

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1993/94